Svartevattnet kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lilla Svartevattnet (Tunge socken, Västergötland), sjö i Edets kommun, 
Lilla Svartevattnet (Västra Tunhems socken, Västergötland), sjö i Vänersborgs kommun,  (1 ha)
Stora Svartevattnet (Ale-Skövde socken, Västergötland), sjö i Lilla Edets kommun,  (3,35 ha)
Stora Svartevattnet (Västra Tunhems socken, Västergötland), sjö i Vänersborgs kommun,  (2 ha)
Svartevattnet (Hålanda socken, Västergötland), sjö i Ale kommun, 
Svartevattnet (Stora Lundby socken, Västergötland), sjö i Lerums kommun, 
Lilla Svartevattnet (Hjärtums socken, Bohuslän), sjö i Edets kommun, 
Lilla Svartevattnet (Ljungs socken, Bohuslän), sjö i Uddevalla kommun,  (0,1 ha)
Stora Svartevattnet (Hjärtums socken, Bohuslän), sjö i Lilla Edets kommun, 
Stora Svartevattnet (Ljungs socken, Bohuslän), sjö i Uddevalla kommun, 
Svartevattnet (Bro socken, Bohuslän), sjö i Lysekils kommun,  (2 ha)
Svartevattnet (Foss socken, Bohuslän), sjö i Munkedals kommun, 
Svartevattnet (Hede socken, Bohuslän), sjö i Munkedals kommun,

Se även
Svartevatten

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn